

Personnalités 

 Arturo Bergamasco (né en 1951), joueur italien de rugby à XV ;
 « Il Bergamasco » ( siècle), peintre, architecte et sculpteur italien ;
 Mauro Bergamasco (né en 1979), joueur italien de rugby à XV ;
 Mirco Bergamasco (né en 1983), joueur et entraîneur italien de rugby à XV ; 
 Sonia Bergamasco (née en 1966), actrice italienne.

Lieux 

 Bergamasco, commune de la province d'Alexandrie dans le Piémont, en Italie ;
 Caprino Bergamasco, commune de la province de Bergame en Lombardie, en Italie ;
 Cisano Bergamasco, commune de la province de Bergame en Lombardie, en Italie.